Iemenites, habitants del Iemen.
 Iemenites (califat), facció política als primers segles de l'islam, que es va donar sobretot a Síria i a l'Àndalus, oposada als Qays Aylan o qaysites
 Iemenites (Líban), facció política del Líban als segles XVI a XVIII oposada als qaysites. Els mànides foren iemenites.
 Llengua iemenita